Хендрик Меркус де Кок (; 25 мая 1779, Хёсден, Голландия, Голландская республика — 12 апреля 1845, Гаага, Южная Голландия, Королевство Нидерландов) — голландский военный и политический деятель, генерал-лейтенант (1821),  (1835). Заместитель генерал-губернатора Голландской Ост-Индии (1826—1830), командующий Королевской голландской ост-индской армией (1819—1825, 1828, 1829—1830), министр внутренних дел Нидерландов (1836—1841),  военного ордена Вильгельма (1838—1841),  ордена Нидерландского льва (1838—1841),  (1841—1845), член  Генеральных штатов Нидерландов (1842—1845).

Биография 
Хендрик Меркус де Кок родился 25 мая 1779 года в Хёсдене. Родители —  (1756—1794) и Мария Петронелла Меркус (1741—1789). Овдовев, Йоханнес в 1790 году женился во второй раз — на Анн-Мари Кисберже (р. 1764). От этого брака у Хендрика появился сводный брат — Шарль Поль де Кок (1793—1871), в будущем известный французский писатель. Отец, работавший банкиром в Париже, открыто выступал против Робеспьера и предоставлял свой дом для антиправительственных собраний, ввиду чего был осуждён якобинским режимом за государственную измену и казнён путём гильотинирования в период террора.

Некоторое время работал клерком в банке. В 1794 году в возрасте 15 лет стал вторым лейтенантом и поступил под командование генерала Хермана Виллема Данделса. Однако, потом ушёл на государственную службу, присягнув в дальнейшем как республиканской, так и королевской власти. 15 октября 1795 года устроился клерком в комитет общественного благосостояния, 1 апреля 1797 года перешёл на работу в комиссию при  в Гааге. Также служил секретарем в различных иностранных миссиях; так, 1 июня 1798 года в качестве второго секретаря посольства послан на Раштаттский конгресс, 8 ноября того же года отправлен с делегацией Рутгера Яна Схиммелпеннинка в Париж, а 1 апреля 1799 года назначен заместителем голландского посланника в Милане.

3 марта 1801 года получил звание лейтенанта и назначен секретарём  при вице-адмирале де Винтерсе. 23 августа 1803 года стал налоговым инспектором и секретарём Голландской флотилии под командованием вице-адмирала Шарля Анри Верюэля. 24 мая 1804 года повышен до капитана и назначен начальником штаба флотилии. В 1804—1805 годах принимал активное участие в боевых действиях на море, согласно донесениям Верюэля отличался храбрым и хладнокровным поведением, был ранен в ногу в одном из сражений против англичан. 26 января 1806 года назначен главным мастером по вооружению всего флота к востоку от мыса Доброй Надежды. В феврале 1807 года на американском корабле «Маунт-Вернон» прибыл в Батавию, Голландская Ост-Индия. 1 марта того же года назначен командующим военным округом, включающим в себя  Явы,  и Мадуру, став капитаном всех гаваней и бухт в данном районе.

3 мая 1807 года в Батавии женился на Луизе Фредерике Вильгельмине Гертруде фон Бельфингер (1788—1828), дочери барона де Бельфингера и вдове прусского майора фон Швехкова. У них было 11 детей — шесть сыновей и пять дочерей, из которых лишь несколько дожили до взрослого возраста.

13 января 1808 повышен до полковника и назначен адъютантом при генерал-губернаторе . 11 апреля 1809 года повышен до сержанта и назначен командующим дивизией в Семаранге. 20 января 1810 года стал начальником генерального штаба  в Батавии. 1 сентября 1810 года перешёл на французскую службу. 10 августа 1811 года был назначен начальником генерального штаба Королевской голландской ост-индской армии. Будучи возможным преемником Яна Виллема Янсенса в должности генерал-губернатора, вместе с ним отказался  англичанам, после чего 17 сентября 1811 года был взят в плен. К февралю 1812 года вместе с женой и детьми был этапирован в Англию и содержался в Беркшире. 12 декабря 1813 года был освобождён из заключения, а затем вернулся в Нидерланды, обретшие к тому времени независимость с домом Оранских у власти.

25 января 1814 года повышен до полковника во время службы в 3-м батальоне линейной пехоты, а 29 января назначен комендантом крепости Хертогенбос. 18 октября того же года назначен начальником генерального штаба армейского корпуса, предназначенного для отправки на Яву, таким образом продолжив свою службу в Ост-Индии. 21 апреля 1815 года повышен до генерал-майора и 19 июля назначен начальником штаба южного командования в Брюсселе под командованием князя Фридриха. 31 августа 1816 года отбыл из Нидерландов на корабле «Принц Фредерик» и 1 мая 1817 года прибыл на Яву. С 24 февраля по 28 августа 1818 года, порядка шести месяцев, занимал пост  Молуккских островов, которые нуждались в сильном руководстве ввиду недавнего подавления восстания. 5 мая 1819 года был назначен командующим Королевской голландской ост-индской армией. Будучи также куратором военной школы, получал ежегодное жалование в размере 20 тысяч франков и ещё 15 тысяч в качестве . В 1819 и 1821 годах возглавлял  и  на Суматру для подавления местного восстания, добившись успеха и пленив  . 26 ноября 1821 года был повышен до генерал-лейтенанта. 31 декабря 1825 года оставил пост командующего армией.

8 мая 1822 года был назначен лейтенант-генерал-губернатором Голландской Ост-Индии с введением в  и годовым содержанием в размере 50 тысяч франков. В случае отъезда или смерти генерал-губернатора становился временно исполняющим его обязанности с правом принятия временных решений до вынесения окончательного решения королём, а также приобретал право командовать всеми колониальными вооружёнными силами к востоку от мыса Доброй Надежды. Так, с 1 января по 4 февраля 1826 года был исполняющим обязанности генерал-губернатора до приезда новоназначенного . В 1826—1830 годах возглавил действия по подавлению яванского восстания, пленив в конце концов Дипонегоро, лидера повстанцев. С 24 июня по 11 сентября 1828 года, и с 7 июля 1829 года по 26 мая 1830 года снова занимал пост командующего армией. Ввиду большой занятости на фронте не принимал фактического участия в управлении Ост-Индией, учитывая натянутые отношения с дю Бусом де Гизини ввиду его незаинтересованности военными операциями и критикой увеличения расходов на их проведение. 16 января 1830 года подал в отставку с должности лейтенант-генерал-губернатора одновременно с дю Бусом де Гизини. По настоятельной просьбе нового генерал-губернатора Йоханнеса ван ден Босха продолжил оказывать содействие колониальным властям в урегулировании ситуации в .

8 июня 1830 года отбыл из Ост-Индии на корвете «Нехаленния» и 21 октября прибыл в Нидерланды. 22 марта 1831 года назначен верховным главнокомандующим войсками в Зеландии с целью пресечения вооружённых выступлений со стороны бельгийцев. 10 января 1835 года по решению короля Виллема I за свои заслуги перед Ост-Индией и Нидерландами возведён в звание  с правом наследования потомками мужского пола по праву перворождения.

1 декабря 1836 года назначен на пост . 12 мая 1838 года, после смерти Янсенса, стал  военного ордена Вильгельма и ордена Нидерландского льва. Подав в отставку после нахождения на посту в течение более чем четырёх лет, 1 июня 1841 года был назначен на почётную должность . 1 июля 1842 года по решению короля Виллема II назначен в члены  Генеральных штатов Нидерландов, где пробыл до самой смерти, не отличившись никакой активной деятельностью. В 1844 году стал президентом рыцарской палаты Северного Брабанта, членом которой являлся с 1836 года. Также был членом .

Хендрик Меркус де Кок скончался 12 апреля 1845 года в Гааге. Титул наследовал его сын Альберт (1808—1891). Другой сын —  (1818—1881), секретарь , был отдельно возведён в баронское звание и через некоторое время скончался.

Награды 

  степени рыцаря (1807).
  степени командора (1808).
 Орден Воссоединения степени командора (1812).
 Военный орден Вильгельма степени рыцаря 3-го класса (1815).
 Военный орден Вильгельма степени командора (1821).
 Военный орден Вильгельма степени рыцаря Большого креста (1830).
  (1831).
  (1832).
 Орден Нидерландского льва степени рыцаря Большого креста (1841).
  (1844).

Память 
Характеризуется как один из величайших военных деятелей в истории Голландской Ост-Индии, любимый своими солдатами. Именем де Кока был назван  в Голландской Ост-Индии (ныне — Букиттинги, Индонезия). Некоторые личные документы хранятся в .

Изображён на картинах «Победа в Палембанге» (после 1835 г., худ. ), «Пленение принца Дипонегоро генерал-лейтенантом бароном де Коком» (1830—1835 гг., худ. Николас Пинеман), «Арест принца Дипонегоро» (1857 г., худ. Раден Салех).

Портреты де Кока написаны Корнелисом Круземаном (после 1826 г.), а также Яном Виллемом Пинеманом (после 1830 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Генерал-лейтенанты
Генералы Нидерландов
Генерал-губернаторы Голландской Ост-Индии
Члены Первой палаты Генеральных штатов Нидерландов
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Военнопленные Нидерландов